Il singolare del torneo di tennis City Of Surprise Women's Open 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Jovana Jakšić che ha battuto in finale Tamira Paszek 4-6, 7-613, 7-5.

Teste di serie 

 Michelle Larcher De Brito (primo turno)
 Sofia Arvidsson (semifinali)
 Lucie Hradecká (primo turno)
 Jovana Jakšić (Campionessa)

 Ol'ga Alekseevna Pučkova (primo turno)
 Allie Kiick (primo turno)
 Eri Hozumi (secondo turno)
 Mayo Hibi (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

City Of Surprise Women's Open 2014